Рубен Гальван (ісп. Rubén Galván, * 7 квітня 1952, Команданте-Фонтана) — аргентинський футболіст.
 Луїс Гальван — футболіст, учасник Фіналу чемпіонату світу з футболу 1978.

Див. також 
 Гальвані (значення)Гальвані